Ishockey vid olympiska vinterspelen 1948 spelades i St. Moritz i Schweiz 30 januari–8 februari 1948, med åtta deltagande landslag som spelade en serie där alla mötte alla en gång. Kanada blev för femte gången olympiska mästare och tolfte gången världsmästare. Turneringen fungerade som det 15:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, under IIHF, och för de europeiska lagen det 26:e Europamästerskapet.

På grund av en dispyt anlände två lag för USA till turneringen i Saint Moritz. Det ena laget var sanktionerat av American Olympic Committee (AOC), och det andra laget var sanktionerat av American Hockey Association (AHA). Den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) röstade för att utesluta bägge lagen från att delta, men arrangörslandet Schweiz lät laget via AHA att delta ändå, fastän att AOC-laget marscherade in i öppningsceremonin under USA:s flagga. Efter det att IOC hotade att annullera hela turneringen blev AHA-laget struket från resultatlistan och förlorade sin fjärdeplats i OS. I VM behöll dock laget sin position vilket innebär att USA blev fyra i VM men diskvalificerat i OS.

Medaljfördelning

Tabell

Matcher

Placering

Laguppställningar

Sverige 
Förbundstränare: Sven "Svenne Berka" Bergqvist
Målvakter: Arne "Brand Johan" Johansson, Kurt Svanberg
Backar: Åke "Plutten" Andersson, Åke "Sparven" Ericson, Rune Johansson, Gunnar Landelius, Sven Thunman, Svante Granlund
Forwards: Stig Emanuel "Stickan" Andersson, Stig "Stickan" Carlsson, Rolf Eriksson-Hemlin, Klaes Lindström, Lars Ljungman, Holger Nurmela, Bror Pettersson, Rolf "Mackan" Pettersson

Referenser

Noter

Externa länkar

Olympiska vinterspelen 1948
1948
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1948
1948